Miejscowości w USA:
 Minidoka – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Minidoka
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Minidoka (ang. Minidoka County) – w stanie Idaho